Те́рри Хана́уэр (), в девичестве — Шо́нблам (; 25 марта 1964, Торонто, Онтарио, Канада) — канадско-американская , ,  и .

Биография 
Терри Ханауэр, в девичестве Шонблам  , родилась 25 марта 1964 года в Торонто (провинция Онтарио, Канада). Ханауэр выросла в Канаде, а затем переехала в США; она имеет двойное гражданство в обеих странах. Она училась в Нью-Йоркском университете, где получила степень по театральному искусству. Позже она работала актрисой, как в США, так и в Канаде.

Ханауэр также является активным профессиональным фотографом и она сфотографировала более ста актёров, включая Джона Гловера и других. Её фотографии появились в журналах, рекламных объявлениях и на веб-сайтах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады
Киноактрисы США